Le tournoi Cleveland Classic 2020 est l'édition 2020 du tournoi Cleveland Classic qui se déroule du 31 janvier au 4 février 2020 à Cleveland. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit joueuses têtes de série et une wild card Marina de Juan Gallach qui réside à Cleveland.

En finale, la tête de série  et tenante du titre Nour El Tayeb conserve son titre face à Sarah-Jane Perry.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cleveland Classic
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2020
Sport aux États-Unis en janvier 2020
Sport aux États-Unis en février 2020
Squash en 2020